Skřítek může znamenat:

 skřet – mytologická postava zlé či škodolibé povahy, jedná se také o hanlivé označení pro člověka malého vzrůstu či fyzicky nehezkého člověka
 skřítek (mytologie) – mytologická postava malého vzrůstu
 Skřítek (film) – český film o skřítkovi
 Skřítek (sedlo) – místo v pohoří Hrubý Jeseník
 nadoblačný blesk – atmosférický jev

Externí odkazy